Vida Boglárka (2004. március 30. –) magyar női válogatott labdarúgó, az ETO FC Győr védője.

Pályafutása

Klubcsapatokban

ETO FC Győr 
12 éves korában került az ETO akadémiájára, ahol két évet töltött a korosztályos csapatokban. 2019 áprilisában a 2018–2019-es szezon 19. fordulójában a St. Mihály elleni mérkőzésen a második félidőben lépett első alkalommal pályára a felnőttek között.

A válogatottban 
2022. szeptember 6-án a Gibraltár elleni barátságos találkozón mutatkozott be a válogatottban.

Sikerei

Klubcsapatokban 
 Magyar kupagyőztes (7):
 ETO FC Győr (1): 2022

Egyéni 
 Az Év felfedezettje: 2022

Statisztikái

Klubcsapatokban 
2022. október 30-al bezárólag

A válogatottban 
2022. szeptember 5-ével bezárólag

Jegyzetek

Források 
 
 
 

2004-ben született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Győri ETO női labdarúgói